USS bzw. U.S.S. steht für:
 Umpire Signaling System, ein Schiedsrichter-Signalsystem im America’s Cup, siehe International America’s Cup Class #Umpire Signaling System (USS)
 United Star Ship, Namenspräfix von Raumschiffen der Föderation bei Star Trek
 United States Senate, der Senat der Vereinigten Staaten
 United States Ship, Namenspräfix von US-Kriegsschiffen
 United States Steel Corporation, siehe US Steel
 Unix System Services

uss steht für:
 us-Saare (ISO-639-3-Code), westlicher Dialekt von Hun-Saare, einer der Kainji-Sprachen in Nigeria

Uss steht für:
 Spitze-Spitze-Wert in der Elektrotechnik

Abkürzung